Vargemgrandense – abitanti di Vargem Grande Paulista
Vargemgrandense – abitanti di Vargem Grande do Sul
Vargemgrandense – abitanti di Vargem Grande